Peleʻioholani (Pele-io-holani) havajsko je ime, a može značiti:
kralj Peleʻioholani 
plemić Gideon Peleʻioholani Laʻanui